Pervomaiskij rajon  è un toponimo utilizzato in Russia e Ucraina

Russia 

 Pervomajskij rajon, un rajon del Kraj di Altaj
 Pervomajskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Pervomajskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Orenburg
 Pervomajskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Pervomajskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Tambov
 Pervomajskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Tomsk
 Pervomajskij rajon, un rajon della città di Vladivostok

Ucraina 

 Pervomajskij rajon, un rajon in Crimea

Pagine correlate 

 Pervomajskij